

Виґанув — село в гміні Свініце-Варцьке Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Виґанув — село в гміні Кобилін Кротошинського повіту Великопольського воєводства